UGT est un sigle qui signifie : 
 , un syndicat dans plusieurs pays ;
 UDP-Glucuronosyltransferase, une classe d'enzyme incluant l'UGT1A1 ;
 Unité génératrice de trésorerie dans certaines terminologies de comptabilité ;
 Universal Greeting Time, une convention de fuseau horaire sur IRC.